Stefan, moško osebno ime
 Stefan, priimek več znanih ljudi
 Stefan, naziv srednjeveških srbskih vladarjev